Dombrowsky (eingedeutschte Form des polnischen Familiennamens Dąbrowski) heißen:

 Adolf Dombrowsky (1838–?), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Camille Dombrowsky (* 1994), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Herbert Dombrowsky (* 1950), Vorstandsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft
 Jan Henryk Dąbrowski (Johann Heinrich Dombrowsky; 1755–1818), polnischer General
 Peter Dombrowsky (1945–2022), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Richard Dombrowsky (1911–1987), deutscher Polizeioffizier und Generalmajor der Volkspolizei
 Ulrich Dombrowsky (* 1958), deutscher Buchhändler und Kulturveranstalter
 Wolf R. Dombrowsky (* 1948), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Dombrowski
 Dąbrowski
 Dobrowsky
 Dombrovskis